Замя́тня (др.-рус. Замѧтьнѧ) — русское полное прозвищное мужское личное имя. Первое письменное упоминание зафиксировано в 1471 году. Использовалось до конца XVII — начала XVIII века, пока не было полностью запрещено правительством Петра I в числе других нецерковных имён.

Этимология 
Происходит от древнерусского слова замѧтьнѧ — волнение, замешательство, смута. В некоторых диалектах слово означает тревога, беспорядок, спор, шум.

По мнению Б.-О. Унбегауна, Замятня, возможно, одно из так называемых «охранительных» имён: «для того чтобы не искушать судьбу и отвести зло, детям давали имена со значением прямо противоположным тому, что ожидали или желали родители для детей».

Социальное распространение 
Имя Замятня в XV—XVII вв. было распространено повсеместно во всех социальных слоях. То же относится и к образованным от этого имени патронимным фамилиям — прежде всего к самым распространённым Замятнин и Замятин, с поправкой на то, что звук н в первоначальном варианте фамилии легче терялся и в произношении, и в написании у простых сословий.

География 
Имя Замятня было распространено в Предуралье, на Урале и в Зауралье, на Севере, в Москве и вокруг Москвы.

Выявленные носители имени 
 Иван Васильевич Замятня — воевода, упоминается в 1471 году. Его сыновья Яков Замятнин и Юрий Замятнин убиты татарами на Оке в 1521 году.
 Замятня князь Данило Дмитриевич Холмский — упоминается в 1474 году.
 Андрей Константинович Замятня Сабуров — сын боярина Фёдора Ивановича Сабура Зернова, упоминается в 1510 году.
 Михайло Замятня Васильев сын Благово — землевладелец, упоминается в 1539 году.
 Замятня Самарин — землевладелец, упоминается в 1539 году.
 Замятня Констянтинов — упоминается в 1549 году.
 Замятня Михайлов сын Ржевский — упоминается в 1549 году.
 Замятня Лихачевич — черкасский мещанин, упоминается в 1552 году.
 Замятня Нечаев сын Варнавина — московский боярин, упоминается в 1566 году.
 Замятня Петров сын Степанов — московский дворянин, упоминается в 1566 году.
 Замятня Иванов сын Мясоедов — московский дворянин, упоминается в 1577 году.
 Замятня Елисеев сын Клобуков — московский дворянин, упоминается в 1577 году.
 Замятня Иванов сын Лыков — московский дворянин, упоминается в 1577 году.
 Замятня Ржевский — московский помещик, упоминается в 1586 году.
 Замятня Ларин сын Прямоглядов — рязанский помещик, упоминается в 1600 году.
 Замятня Айгустов — переяславский боярский сын, упоминается в 1608 году.
 Замятня Философов — смоленский дворянин, упоминается в 1609 году.
 Замятня Кокошкин — смоленский отчинник, упоминается в 1610 году.
 Замятня Скорятин — упоминается в 1611 году.
 Замятня Купреянов — солигалицкий крестьянин, упоминается в 1614 году.
 Замятня Фёдоров сын Левонтьев — московский стряпчий, упоминается в 1616 году.
 Замятня Гаврилов сын Плясов — юрьевский крестьянин, упоминается в 1633 году.
 Замятня Фёдорович Леонтьев — московский стольник, упоминается в 1647 году.
 Замятня Кондауров — рязанский помещик, упоминается в 1651 году.
 Замятня Иванов — крестьянин Переяславо-Залесского уезда, упоминается в 1657 году.
 Замятня Иванов — крестьянин, упоминается в 1679 году.

Производные имена и выявленные носители 
От Замятни произошли уменьшительные и ласкательные формы имени, ставшие самостоятельными именами:

Замятка 
 Остань Замятка — мозырский мещанин, упоминается в 1552 году.
 Замятка Фёдоров — крестьянин погоста Верховажны, упоминается в 1661 году.
 Замятка Аверкиев сын Бушуев — крестьянин деревни Бабиновой (Невьянская слобода), уроженец, вероятнее всего, деревни Алексина в Яхреньгской (Ехренской) волости Устюжского уезда (ныне деревня Алексино Подосиновского района Кировской области); упоминается в 1680 году.

Замятенька 
 Замятенька — сапожный мастер, крестьянин Суздальского уезда, упоминается в 1579 году.

Замятенка 
 Замятенка Наумов — новгород-северский казак, упоминается в 1605 году.
 Замятенка Тимофеев сын Козлов — крестьянин Чердынского уезда, упоминается в 1623 году.
 Замятенка Иванов сын Лунегов — крестьянин Чердынского уезда, упоминается в 1623 году.

Замятенко 
 Замятенко Андреев — житель Никольской слободы (Пермский край), упоминается в 1621 году.
 Замятенко Павлов — куропольский посадский, умер в 1634 году.
 Замятенко Гуляев — житель Чердыни, упоминается в 1647 году.

Замятница 
 Замятница Сундуков — царский конюх, упоминается в 1573 году.

Патронимные фамилии

Фамилии, произошедшие от имени Замятня 
От имени Замятня посредством суффиксов -ин и -ов произошли две равноправные патронимные фамилии — распространённая Замятнин и редко встречающаяся Замятнов.

Вариант Замятьнин напрямую связан с древнерусским написанием и произношением исходного имени с буквой ѥрь (мягким знаком) — Замѧтьнѧ.

Фамилии, произошедшие от фамилии Замятнин 
В результате потери звука н в произношении и написании фамилии Замятнин появилась фамилия Замятин, получившая наибольшее распространение среди всех фамилий, связанных с именем Замятня.

От фамилии Замятин произошла фамилия Замятинский.

Форма Замятьнин в результате той же потери звука н дала фамилию Замятьин.

Фамилии, произошедшие от фамилии Замятнов 
От фамилии Замятнов из-за той же потери звука н появилась фамилия Замятов, а от неё, в свою очередь, — Замятовский.

Фамилии, произошедшие от уменьшительных и ласкательных форм имени Замятня 
От уменьшительно-ласкательного имени Замятка произошли фамилии Замяткин, Замятков, Замятковский.

Населённые пункты 

От имени Замятня произошло большинство названий деревень и сёл Замятнино и Замятино. В каждом случае это был конкретный человек по имени Замятня. Все подобные названия возникли не позже XVIII века — времени исчезновения имени Замятня. Почти все населённые пункты Замятино первоначально назывались Замятнино, но, как и в случае перехода от фамилии Замятнин к фамилии Замятин, потеряли звук н.

Часть названий, в том числе Замятины, могла произойти от фамилий Замятнин и Замятин.

Микротопонимы 
Происхождение микротопонимов объясняется либо рядоположенностью села или деревни (например, Замятинские болота рядом с Замятином, Замятинское поле с дорогой на Замятино), либо принадлежностью владельцу по фамилии Замятин (например, Замятинский лес).

Внутригородские объекты 

Все известные названия улиц Замятина и переулков Замятина связаны с конкретными людьми с фамилией Замятин или Замятнин.

Имя Замятня в художественной литературе 
 Вымышленного персонажа одного из самых популярных русских романов XIX века — исторического романа Михаила Загоскина «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году» (1829) — зовут Замятня-Опалев:

…Замятня-Опалев, бывший при сём царе думным дворянином, обещал с первого взгляда гораздо более, чем отставной придворный: он был роста высокого и чрезвычайно дороден; огромная окладистая борода, покрывая дебелую грудь его, опускалась до самого пояса; все движения его были медленны; он говорил протяжно и с расстановкою. Служив при одном из самых набожных царей русских, Замятня-Опалев привык употреблять в разговорах, кстати и некстати, изречения, почерпнутые из церковных книг, буквальное изучение которых было в тогдашнее время признаком отличного воспитания и нередко заменяло ум и даже природные способности, необходимые для государственного человека.

 Замятня — имя одного из персонажей исторической повести Василия Ряховского «Евпатий Коловрат».
 В историческом романе с элементами детектива, экшена и фэнтези «Меч мёртвых» (другое название — «Знак сокола», 1998) Марии Семёновой и Андрея Константинова фигурирует вымышленный персонаж Замятня Тужирич — кровный брат исторической личности князя Вадима. Замятне Тужиричу авторами придан мрачный характер и полная преданность Вадиму — вплоть до предательства и убийства.

Примечания

Литература 
 Веселовский С. Б. Замятница // Веселовский С. Б. Ономастикон: Древнерусские имена, прозвища и фамилии / Под ред. В. И. Буганова и Б. В. Левшина. — М.: Наука, 1974. — С. 119.
 Веселовский С. Б. Замятня, Замятнин // Веселовский С. Б. Ономастикон: Древнерусские имена, прозвища и фамилии / Под ред. В. И. Буганова и Б. В. Левшина. — М.: Наука, 1974. — С. 119—120.
 Ганжина И. М. Замятин, Замятнин, Замятня // Ганжина И. М. Словарь современных русских фамилий. — М.: Астрель, АСТ, 2001. — С. 211.
 Замѧтьнѧ // Словарь древнерусского языка (XI—XIV вв.): В 10 т. / АН СССР. Институт русского языка; Гл. ред. Р. И. Аванесов. — Т. 3 (добродѣтельно — изжечисѧ). — М.: Русский язык, 1990. — С. 328. — ISBN 5-200-01082-9
 Климкова Л. А. Замятинские болота // Климкова Л. А. Микротопонимический словарь Нижегородской области (Окско-Волжско-Сурское междуречье): В 3-х частях. Ч. 1. А-И. — Арзамас: АГПИ, 2006. — С. 366.
 Климкова Л. А. Замятинский лес // Климкова Л. А. Микротопонимический словарь Нижегородской области (Окско-Волжско-Сурское междуречье): В 3-х частях. Ч. 1. А-И. — Арзамас: АГПИ, 2006. — С. 366.
 Климкова Л. А. Замятинское поле // Климкова Л. А. Микротопонимический словарь Нижегородской области (Окско-Волжско-Сурское междуречье): В 3-х частях. Ч. 1. А-И. — Арзамас: АГПИ, 2006. — С. 366.
 Мосин А. Г. Замятин // Мосин А. Г. Уральские фамилии: Материалы для словаря. Т. 1: Фамилии жителей Камышловского уезда Пермской губернии (по данным исповедных росписей 1822 года). — Екатеринбург: Издательство «Екатеринбург», 2000. — ISBN 5-88464-018-8
 Никонов В. А. География фамилий / Отв. ред. С. И. Брук; предисл. Р. Ш. Джарылгасиновой. — 3-е изд, стереотипное. — М.: КомКнига, 2007. — 200 с. — ISBN 978-5-484-00762-2
 Никонов В. А. Замятнин // Никонов В. А. Словарь русских фамилий / Сост. Е. Л. Крушельницкий. — М.: Школа-Пресс, 1993. — С. 44.
 Никонов В. А. Русские // Системы личных имен у народов мира. — М.: Главная редакция восточной литературы издательства «Наука», 1989. — С. 262—269.
 
 Полякова Е. Н. Замятенка // Полякова Е. Н. Словарь имён жителей Пермского края XVI—XVIII веков. — Пермь: Издательский дом Бывальцева, 2007. — С. 166—167.
 Полякова Е. Н. Замятенко // Полякова Е. Н. Словарь имён жителей Пермского края XVI—XVIII веков. — Пермь: Издательский дом Бывальцева, 2007. — С. 167.
 Полякова Е. Н. Замятня // Полякова Е. Н. Словарь имён жителей Пермского края XVI—XVIII веков. — Пермь: Издательский дом Бывальцева, 2007. — С. 167.
 Суперанская А. В., Суслова А. В. Современные русские фамилии. — М.: Наука, 1981. — 176 с.
 Тупиковъ Н. М. Замятня // Тупиковъ Н. М. Словарь древне-русскихъ личныхъ собственныхъ имёнъ. — СПб.: Типографія Н. Н. Скороходова, 1903. — С. 212—213.
 Унбегаун Б.-О. Русские фамилии = Russian surnames / Пер. с англ.; общ. ред. Б. А. Успенского. — 2-е изд., испр. — М.: Издательская группа «Прогресс», 1995. — С. 165.
 Федосюк Ю. А. Замятин // Федосюк Ю. А. Русские фамилии: Популярный этимологический словарь. — 5-е изд. — М.: Флинта, Наука, 2004. — С. 82.
 Чайкина Ю. И. Вологодские фамилии: Этимологический словарь. — Вологда: ВГПИ, издательство «Русь», 1995.
 Шумилов Е. Н. Замятин // Шумилов Е. Н. Тимошка Пермитин из деревни Пермяки. — Пермь: Пермское книжное издательство, 1991. — С. 203.

Древнерусские мужские имена
Некалендарные имена
Прозвищные имена